Новоросійськ — місто в Краснодарському краї Росії.
 Новоросійськ — назва міста Дніпро (Україна) в 1797–1802 рр.
 Новоросійськ — радянський авіаносний крейсер проекту 1143.3.
 Новоросійськ — радянський військовий корабель, лінкор Чорноморського флоту ВМФ СРСР.
 Новоросійськ — вантажно-пасажирська станція в місті Новоросійськ Росії.